Lars Ivarsson, švedski hokejist, * 21. oktober 1963, Västerås, Švedska.

Ivarsson je v švedski ligi igral za klub Västerås IK, Brynäs IF, HV 71 in Surahammars IF, največ pri klubu Västerås IK, enajst sezon. Ob tem je igral tudi za klube EC Kapfenberg v avstrijski ligi, KalPa Kuopio v finski ligi in HC Bolzano v italijanski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, skupno pa je za reprezentanco odigral 50 tekem.

Pregled kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 24
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 23
| 2
| 2
| 4
|
| 30
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 34
| 4
| 13
| 17
|
| 28
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 31
| 8
| 5
| 13
|
| 26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 30
| 8
| 16
| 24
|
| 22
|
| 12
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 6
| 21
| 27
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 4
| 21
| 25
|
| 36
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 9
| 19
| 28
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 38
| 7
| 12
| 19
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 2
| 1
| 2
| 3
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 1
| 20
| 21
|
| 34
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 5
| 4
| 9
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 5
| 15
| 20
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 36
| 3
| 20
| 23
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 35
| 0
| 8
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 1
| 12
| 13
|
| 28
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 4
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 32
| 3
| 7
| 10
|
| 24
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 46
| 4
| 11
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| EC Kapfenberg
| Alpska liga
| 97/98
|
| 19
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 97/98
|
| 12
| 0
| 4
| 4
| -3
| 8
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +5
| 4
|-
| HC Bolzano
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Alpska liga
| 98/99
|
| 27
| 3
| 13
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 98/99
|
| 22
| 1
| 14
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 3. liga
| 00/01
|
| 20
| 0
| 13
| 13
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 42
| 3
| 19
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 817
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" | 381
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 558
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti HV 71
Hokejisti Surahammars IF
Hokejisti EC Kapfenberg
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti HC Bolzano